Logan Tom – pallavolista statunitense
Logan Tom – personaggio de La genesi di Shannara